Savery – famiglia di artisti olandesi
 Hans Savery il Vecchio – pittore olandese
 Jacob Savery – pittore olandese
 Jan Savery – pittore olandese
 Renata de Jesús Soñé Savery, nota come Renata Soñé – modella dominicana
 Roelant Savery – pittore fiammingo
 Salomon Savery – pittore e incisore olandese
 Thomas Savery – ingegnere e inventore inglese